Runner (Engels voor renner) kan verwijzen naar:

 een hardloper; zie hardlopen
 een assistent van een barman; "glazenhaler"; zie barback
 hotelrunner, iemand die, bijvoorbeeld in de buurt van een spoorwegstation, probeert gasten te werven voor een bepaald hotel
 een drugsrunner
 een speler in diverse sporten
 een productiemedewerker bij een film (vervoert de acteurs, en is koerier van allerlei producten)
 Runner (band), een studiogroep ontstaan uit de restanten van bands zoals The Arrows en Rare Bird
 een bepaald type personage in de film Logan's Run
 Runner (film), een Amerikaanse film uit 2015

Zie ook 

 Runner's World (een tijdschrift over hardlopen)